Bolden ist der Familienname folgender Personen:

 Buddy Bolden (1877–1931), US-amerikanischer Kornettist
 Charles Bolden (* 1946), US-amerikanischer Astronaut und Raumfahrtfunktionär
 Elizabeth Bolden (1890–2006), US-amerikanische Altersrekordlerin
 Eugene Bolden (1899–1991), US-amerikanischer Schwimmer
 Jamens Bolden (* 1952), US-amerikanischer Popsänger, bekannt als David Christie (Sänger)
 Jeanette Bolden (* 1960), US-amerikanische Sprinterin
 Jonah Bolden (* 1996), australischer Basketballspieler
 Philip Bolden (* 1995), US-amerikanischer Schauspieler
 Tavares Bolden (* 1979), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Canadian-Football-Spieler
 Walter Bolden (1925–2002), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger, Arrangeur und Komponist

Bolden ist der Titel von:
 Bolden (Film), Filmbiografie von Dan Pritzker (2019)

Siehe auch:
 Bolten